Alberto d'Austria
 Alberto I d'Austria
 Alberto V d'Austria